Алексей Барановский:
 Барановский, Алексей Александрович (род. 1981) — российский журналист и общественный деятель.
 Барановский, Алексей Александрович (1907—1970) — советский актёр.
 Барановский, Алексей Георгиевич (род. 1983) — русский писатель-фантаст, член Союза писателей России.